Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1986/87 war die 41. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SC Jülich nach sechs Spielzeiten, der Siegburger SV 04 nach zwei Spielzeiten und die SG Düren 99 nach drei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen der GFC Düren 09 (Wiederaufstieg nach einer Saison) und die SSG 09 Bergisch Gladbach (Rückkehr nach sechs Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum vierten Mal der SC Jülich, der damit nach einer Saison wieder in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte die SSG 09 Bergisch Gladbach nach 38 Jahren wieder in den überregionalen Spielbetrieb zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die SpVg Frechen 20 verließ die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder, der BC Berrenrath nach sieben Jahren und der TuS Chlodwig Zülpich nach drei Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1986
Fußballsaison 1986/87